Валерий Александрович Пе́кар (15 января 1966, Киев) — украинский предприниматель и общественный деятель. Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), президент выставочной компании «Евроиндекс».

Биография 
Валерий Пекар родился в Киеве в 1966 году. С 1983 по 1990 годы учился на факультете кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (с перерывом на службу в Советской армии). В 2007 году закончил Киево-Могилянскую бизнес-школу, магистр делового администрирования (MBA).

Женат, дети — сын и дочь.

Трудовая деятельность 
Трудовую деятельность начал в Институте кибернетики имени В. М. Глушкова.

В 1992 году совместно с партнером создал выставочную компанию «Евроиндекс» (впоследствии стала соучредителем выставочного центра ).

Общественная деятельность 
 2001—2008 годы — заместитель главы правления Интернет Ассоциации Украины;
 2003—2008 годы — руководитель комиссии УСПП по вопросам телекоммуникаций и интеллектуальных сетей;
 соучредитель Гражданского оперативного штаба (ГОШ) во время Евромайдана (2013—2014).
 2014—2016 годы — член Национального совета реформ при президенте Украины;
 член Совета директоров Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), член Комитета по вопросам образования;
 вице-президент Выставочной федерации Украины;
 соучредитель общественной организации «Всеукраинская гражданская платформа „Новая Страна“»;
 внештатный советник Комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информации, член Общественного совета по рекламе. Принимал участие в написании Закона Украины «Про рекламу» и других нормативных документов;
 сооснователь общественного движения «ВикиСитиНомика»;

Преподавательская работа 
Заведовал кафедрой выставочной деятельности высшего учебного заведения «Институт рекламы». В 2009 году издал первое в Украине учебное пособие для высших учебных заведений «Основы выставочной деятельности».

Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и . Соавтор форсайтных исследований «Человеческий капитал Украины».

Публикации 
 
 
 

Тираж монографии «Разноцветный менеджмент» на русском и украинском языках — по 1000 экземпляров, второе расширенное издание вышло тиражом 3500 экземпляров, книга возглавила топ продаж 2016 года и июля месяца 2017 года на сайте kniga.biz.ua в категории «Менеджмент и управление персоналом».

Также к 2017 году В. Пекар является автором более 250 статей по менеджменту, маркетингу, информационным технологиям и футурологии.

Примечания

Ссылки 
 УСПП лидеры УСПП — Пекар Валерий Александрович
 Профайл на сайте Форбс Украина. Архив
 Профайл на сайте Facebook.
 Рецензии на книгу «Разноцветный менеджмент. Эволюция мышления, лидерства и управления» 
 Валерій Пекар 

Выпускники Киевского университета
Выпускники Киево-Могилянской бизнес-школы
Предприниматели Украины
Общественные деятели Украины